Uristes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1849. Uristes ingår i familjen Uristidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Uristes